Kodré ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kodré († 1945), Leiter des Zuchthauses Stein, Onkel von Heinrich Kodré
 Heinrich Kodré (1899–1977), österreichischer Offizier und Widerstandskämpfer